SNP puede referirse a:
 El sistema nervioso periférico (por su sigla en español), una de las dos divisiones del sistema nervioso.
 El polimorfismo de nucleótido único (por su sigla en inglés, de Single Nucleotide Polymorphism), una variación en la secuencia de ADN.
 El Partido Nacional Escocés (por su sigla en inglés, de Scottish National Party), un partido independentista de Escocia.
 Sinopec (por su código en la bolsa de valores de Nueva York), una de las principales compañías petroleras en China.
 La Sociedade Nazonalista Pondal (por su sigla en gallego), una asociación independentista gallega establecida en Buenos Aires (Argentina) y activa entre 1927 y 1938.
 La Insurrección nacional eslovaca (por su sigla en eslovaco), una insurrección armada organizada por el movimiento de resistencia eslovaco durante la Segunda Guerra Mundial.